Новая Деревня (до 1948 года Уусикюля, ) — посёлок в Ромашкинском сельском поселении Приозерского района Ленинградской области.

Название 
В переводе с финского топоним Уусикюля означает «Новая деревня».

Зимой 1948 года деревне Уусикюля присвоили переводное наименование Новая Деревня. Переименование было закреплено указом Президиума ВС РСФСР от 13 января 1949 года.

История 

До 1939 года деревня Уусикюля входила в состав волости Вуоксела Выборгской губернии Финляндской республики.

С 1 января 1940 года в составе Карело-Финской ССР.

С 1 августа 1941 года по 31 июля 1944 года, финская оккупация.

С 1 ноября 1944 года в составе Кексгольмского района.

С 1 октября 1948 года в составе Мельниковского сельсовета Приозерского района.

С 1 января 1949 года учитывается, как деревня Новая Деревня. В ходе укрупнения хозяйства к деревне были присоединены соседние селения Вентиля, Хярькякорпи, Юнкка, Куйсма, Алхола и Вуоксела.

С 1 февраля 1963 года — в составе Выборгского района.

С 1 января 1965 года — вновь в составе Приозерского района.

По данным 1966 года посёлок Новая Деревня входил в состав Мельниковского сельсовета

По данным 1973 года посёлок Новая Деревня входил в состав Красноармейского сельсовета.

По данным 1990 года посёлок Новая Деревня входил в состав Ромашкинского сельсовета.

В 1997 году в посёлке Новая Деревня Ромашкинской волости проживали 136 человек, в 2002 году 135 человек (русские — 80 %).

В 2007 году в посёлке Новая Деревня Ромашкинского СП проживали 132 человека, в 2010 году — 152 человека.

География 
Посёлок расположен в западной части района на автодороге  (Сапёрное — Мельниково).

Расстояние до административного центра поселения — 18 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Мюллюпельто — 56 км.

Посёлок находится к северу от левого берега реки Вуокса.

Демография

Улицы 
Вольная, Журавлиная, Заповедная, Камышовая, Прилесная, Пулковская, Сосновая, Тенистая, урочище Балаханово, Центральная.

Примечания 

Населённые пункты Приозерского района